В настоящем списке приведены все агоронимы и годонимы Екатеринбурга: улицы, проспекты, шоссе, переулки, набережные, площади, проезды, тупики и прочие. На 2003 год в границах городской черты Екатеринбурга имелось около 1000 улиц, площадей и скверов. После завершения процесса расширения границ города до границ муниципального образования «город Екатеринбург» список улиц должен существенно расшириться за счёт включения улиц 16 пригородных посёлков и двух сёл, входящих в состав городских административных районов.

Сортировка в этом списке приведена по изданию «Улицы Екатеринбурга» (2003 года): названия улиц в честь людей отсортированы по первой букве названия улицы и подаются в формате Должность и/или Имя Фамилия, урбаноним, например, Академика Бардина, улица или Анны Бычковой, улица или Жуковского, площадь. Если улица имеет номер, то он записан после именной части: Название Номер урбаноним, например, Подъёмный 1-й переулок. Если же число относится непосредственно к названию, то оно записывается словами и упорядочивается на соответствующую букву, например, Сорокалетия Октября, улица или Восьмого Марта, улица или Тысяча девятьсот пятого года, площадь.

Улицы Екатеринбурга в 1723—1917 годах 
Развитие Екатеринбурга, как любого города, сопровождалось формированием улиц. Сложившаяся на берегах Городского пруда и реки Исети Екатеринбургская крепость-завод, чьи главные оси имели строгую ориентацию по сторонам света, предопределила формирование городских улиц в XVIII веке лишь возле градообразующего объекта — себя самой. Центричность уличной застройки была сломана лишь в 1804 году, когда был разработан Генеральный план Екатеринбурга. План не предусматривал развитие города в северном направлении, а предполагал расширение городских границ за счёт восточного и, главным образом, южного направлений.

Улицы Екатеринбурга стали получать официальные названия лишь в 1787—1788 годах, после того как в 1781 году Екатеринбург получил статус города и столицы Екатеринбургской области Пермской губернии. Однако неофициальные уличные названия известны с 1730-х годов: большинство из них называлось либо по фамилии наиболее известных жителей улицы (Аврамова, Дубровинская, Коробковская, Харчевникова и т. п.), либо по географическому расположению или бытовым особенностям улицы (Косой порядок, Лягушка, Мокрая, Короткая и т. п.).

Развитие сети улиц города в XIX веке шло достаточно стремительно. Так, если в списке Н. Попова («Хозяйственное описание Пермской губернии») 1804 года приведены названия 31 екатеринбургской улицы, то уже на городском плане 1845 года помещены названия 52 улиц, не считая безымянных, которым были присвоены собственные названия только в 1886 году, отдельным постановлением городской Думы (на тот момент таких безымянных улиц было около 50). В 1889 году в Екатеринбурге имелось 96 улиц, протяжённостью 52 005 саженей (около 100 км). К 1917 году Екатеринбург, в границах современных улиц Челюскинцев, Московской, Щорса и Восточной, насчитывал около 100 улиц, кроме этого 74 улицы (в том числе 38 поперечных улиц и переулков), а также две площади имелось в посёлке Верх-Исетского завода, чья застройка к этому времени уже практически вплотную подошла к северо-западной части города и в 1927 году была включена в его состав. Для уличной сети Верх-Исетска были характерны номерные названия, которые носила почти половина улиц посёлка: среди них было 18 Опалихинских, 9 Закутиловых и 9 Ключевских улиц. До половины улиц Верх-Исетского посёлка до 1921 года не имело названий: в основном безямянными оставались переулки и поперечные улицы.

Улицы Екатеринбурга после 1917 года 
После революции 1917 года в городе прошли массовые переименования улиц по политическим соображениям. 6 ноября 1919 года в Екатеринбурге были переименованы практически все улицы, кроме четырёх, а в 1921 году было произведено массовое переименование улиц в Верх-Исетском заводе. В ходе этих переименований исторические названия городских улиц были заменены на новые, названные в честь революционеров, руководителей РКП(б) и Советского государства, полководцев Красной армии, рабочих (Рабочего Крауля, Плавильщика Колмогорова, Кочегара Махнева, Сварщика Калинина и т. д.) и террористов (Степана Халтурина, Ивана Каляева, Софьи Перовской, Егора Сазонова, Веры Засулич и т. д.). Появились также улицы, названные в честь рабочих профессий: Модельщиков, Литейщиков, Плавильщиков, Листокатальщиков, Дроворубов, Коннорабочих, Крупносортщиков и других подобных.

8 сентября 1937 года постановлением Свердловского горсовета было переименовано чуть менее 60 улиц, а 10 августа следующего года были переименованы ещё 44 улицы. Вместо «устаревших» названий появились улицы Сталина, Калинина, Ежова и других, также одновременно был утверждён список из 84 названий, которые следовало дать новым возникающим улицам Свердловска. Среди последних были такие: Диктатуры Рабочего Класса, Стратонавтов, Советской Разведки, Чекистов, Сталинской Конституции, Кагановича и других членов политбюро ЦК ВКП(б). Также массовые, но менее многочисленные, переименования улиц Свердловска имели место в 1962 и 1988 годах.

В истории города производилось только две «переписи улиц»: в 1965 и 1995 годах. В 1965 году в Екатеринбурге (тогда — Свердловске) в границах Свердловского горсовета насчитывалось 1194 улиц, проездов и переулков общей протяженностью более 800 километров. В 1995 году в границах муниципального образования «Город Екатеринбург» имелось 1244 годонима, в том числе 865 улиц, 336 переулков, 16 площадей, 9 проездов, 7 бульваров, 4 проспекта, 2 тупика, 2 шоссе, 2 тракта и 1 набережная.

На 2007 год в городских границах (без населённых пунктов муниципального образования) имелось 953 годонима. Общая протяжённость улично-дорожной сети муниципального образования «Город Екатеринбург» на 2011 год составляла 1327 км. Процесс образования новых годонимов продолжается и по настоящий день. Одновременно с появлением новых улиц в перспективных жилых районах («Академический», «Широкореченский», «Солнечный», «Новокольцовский» и др.) продолжается процесс исчезновения улиц инидивидуальной застройки («частного сектора») и укрупнения уличной сети.

Типы городских урбонимов 
Подавляющая часть урбонимов Екатеринбурга принадлежит к категории улиц (около 3/4), примерно 1/5 часть относится к числу переулков (в отдельных случаях очень протяжённых, таких как Базовый), всего лишь около 1,5 % являются площадями. Категории проспектов, шоссе, трактов, набережных, проездов, тупиков представлены не более чем несколькими представителями в каждой.

В Екатеринбурге имеется пять улиц со статусом проспекта (Академика Сахарова, Космонавтов, Ленина, Орджоникидзе, Седова), ещё у 6 улиц он был в прошлом. В 1919 году статус проспекта потеряли сразу 5 проспектов (Александровский, Вознесенский, Сибирский, Покровский и Арсеньевский), одновременно переименованные в улицы Декабристов, Карла-Либкнехта, Куйбышева, Малышева и Свердлова. Последним в 1943 году по политической причине (в связи с роспуском Коминтерна) исчез проспект Коминтерна, разделённый в итоге на улицы Бакинских Комиссаров и Донбасскую.

Набережных в Екатеринбурге две: Рабочей Молодёжи и Олимпийская.

Легенда 
Список разбит на таблицы по алфавитному принципу. Цветовым оформлением выделены отдельные категории улиц: 

Таблица:
 Название и тип урбонима — указывается название урбонима и через запятую его категория (тип).
 Административная принадлежность — указывается административный район по текущему административному делению. Далее может указываться историческая административная принадлежность. Данные о ней заключаются в квадратные скобки таким образом: [и. 2-я пол. ч.] — сокращение от «исторически 2-я полицейская часть») или [и. 4-й РМ] — сокращение от: «исторически 4-й район милиции»; или [и. Молотов. р.] — сокращение от «Молотовский район».
 Жилой район (микрорайон) — название микрорайонов по изданию «Улицы Екатеринбурга».
 Расположение и длина — от какого урбонима улица начинается и примыканием к какому завершается. Длина по проезжей части указывается в метрах для улиц короче 1 км, для более протяжённых — длина указывается в километрах с округлением до десятых.
 Названо в честь — в честь кого или чего назван урбоним.
  Прежние названия — указываются сведения о переименованиях, в скобках указывается их точная или приблизительная дата.
  Дата образования — дата официального постановления административных органов о создании улицы или — в квадратных скобках — дата её фиксации администрацией (для стихийно образованных урбонимов).
 Дата утверждения современного названия — дата официального постановления административных органов об актуальном наименовании урбонима.
  Координаты начала улицы — географические координаты. Начало улицы определяется от начала актуальной нумерации её домов, конец — по месту её завершения.
 Сноски — сноски на источники информации для каждой строки таблиц списка сгруппированы и располагаются в столбце Сноски; исключение составляют столбцы Прежние названия, Дата образования и Дата утверждения современного названия, сноски к которым необходимо проставлять непосредственно после утверждений в тексте соответствующих ячеек таблицы.
 н/д — нет данных.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Перспективные улицы

См. также 
 Екатеринбург
 Исчезнувшие улицы Екатеринбурга

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 

Списки:Екатеринбург
Екатеринбург